Christer Olsson, švedski hokejist, * 24. julij 1970, Arboga, Švedska.

Olsson je v švedski ligi igral za klube IFK Arboga, Mora IK, Brynäs IF, Västra Frölunda HC in Leksands IF. S klubom Brynäs IF je v sezoni 1992/93 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1993 je bil kot 275. izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues, za katerega je zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL, kjer je igral še za Ottawa Senatorse, je skupno odigral 59 tekem, na katerih je dosegel štiri gole in dvanajst podaj. V sezoni 1999/00 je igral za EC KAC v avstrijski ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate in srebrne ter dveh bronastih medalj.

Pregled kariere

|-
| IFK Arboga
| Švedska 3. liga
| 88/89
|
| 33
| 9
| 10
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 21
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 28
| 4
| 8
| 12
|
| 20
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 36
| 6
| 10
| 16
|
| 38
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 22
| 4
| 4
| 8
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 38
| 7
| 3
| 10
|
| 50
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 7
| 5
| 12
|
| 20
|
| 14
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 95/96
|
| 39
| 7
| 7
| 14
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 95/96
|
| 26
| 2
| 8
| 10
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 96/97
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 96/97
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 96/97
|
| 25
| 2
| 3
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 13
| 8
| 21
| +8
| 54
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 18
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 98/99
|
| 47
| 5
| 11
| 16
| +8
| 48
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 1
| 2
| 3
| 0
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 16
| 4
| 10
| 14
| +10
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 34
| 7
| 11
| 18
| +23
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 46
| 9
| 7
| 16
| +3
| 28
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -5
| 12
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| +4
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 50
| 5
| 16
| 21
| -15
| 65
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 48
| 10
| 10
| 20
| -9
| 44
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +2
| 6
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 50
| 7
| 8
| 15
| -8
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 2
| 4
| 6
| -3
| 14
|-
| Leksands IF
| Švedska 3. liga
| 04/05
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 690
| bgcolor="#7FFF00" | 115
| bgcolor="#7FFF00" | 147
| bgcolor="#7FFF00" | 262
| bgcolor="#7FFF00" | +28
| bgcolor="#7FFF00" | 602
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 76
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski trenerji
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Hokejisti IFK Arboga
Hokejisti Mora IK
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Leksands IF